George Colman kan syfta på:

* George Colman den äldre (1732-1794), brittisk författare och teaterledare
 George Colman den yngre (1762-1836), brittisk författare och teaterledare